Seibel ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Seibel (1844–1936), französischer Arzt und Rebzüchter
 Alexander Seibel (* 1943), österreichischer Evangelist und Publizist
 Anne Seibel, französische Szenenbildnerin und Produktionsdesignerin
 Beatriz Seibel (1934–2018), argentinische Theaterhistorikerin
 Carl-August Seibel (* 1958), deutscher Schuhfabrikant in Hauenstein (Pfalz)
 Claus Seibel (1936–2022), deutscher Fernsehjournalist
 Edgar Seibel (* 1991), russlanddeutscher Schriftsteller
Felix Seibel (* 1997), deutscher Skeletonpilot
 Hermann Seibel (1903–1964), deutscher Politiker (Zentrum, CDU), MdL
 Ivan Seibel (* 1947), deutschbrasilianischer Mediziner, Autor und Übersetzer
 Jürgen Seibel (* 1971), deutscher Chemiker
 Klaus Seibel (* 1959), deutscher Autor
 Klauspeter Seibel (1936–2011), deutscher Dirigent
 Lieselotte Seibel-Emmerling (* 1932), deutsche Politikerin (SPD), MdL, MdEP
 Manfred Seibel (* 1958), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)

Zudem steht Seibel für den Schuhhersteller Josef Seibel Schuhfabrik GmbH.

Siehe auch:
 Seibel & Wohlenberg
 Seibel-Reben
 Seybel
 Seipel